Хмара — Під час визвольних змагань 1917 - 1920-х років багато повстанських отаманів діяло під однаковими іменами. 

Серед популярних є й ім’я – Хмара. Деякі з українських очільників діяли під власними прізвищами, дехто брав собі псевдо.

Відомі носії прізвища Хмара 

 Пилип Хмара
 Іван Марков
 Іполит Годзиківський 
 Семен Харченко
 Чигиринський отаман Хмара